Furrina – divinità romana
Furina – enzima appartenente alla classe delle idrolasi